Richard de Bury peut se référer à plusieurs personnalités anglaises :
 Richard de Bury (évêque) ;
 Richard de Bury (1730-1794).